Американские известия — название ряда периодических изданий:

 «Американские известия» — газета, издававшаяся в Нью-Йорке  в 1920-1938 гг.
 «Американские известия» — газета, издававшаяся в Детройте  в 1937-1938 гг.

Примечания